Ethel ist

ein weiblicher Vorname, siehe Ethel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ethel (Arkansas), im Arkansas County
 Ethel (Florida), im Lake County
 Ethel (Indiana), im Orange County
 Ethel (Louisiana), im East Feliciana Parish
 Ethel (Mississippi), im Attala County
 Ethel (Missouri), im Macon County
 Ethel (Oklahoma), im Pushmataha County
 Ethel (Tennessee), im Roane County – nicht mehr existent
 Ethel (Texas), im Grayson County
 Ethel (Virginia), im Richmond County
 Ethel (Washington), im Benton County
 Ethel (West Virginia), im Logan County
 Ethel Gardens, im Salt Lake County, Utah

Sonstiges:
 Ethel Run, Fließgewässer im Grant County, Indiana
 Ethel Pond, See im Franklin County, Maine
 Ethel Group, Mine im Taos County, New Mexico
 Ethel Shaft Mine, Mine im Mineral County, Colorado
 Ethel Slope Mine, Mine im St. Clair County, Alabama
 Ethel Tunnel Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Ethel Walker Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado

Siehe auch:
 Ethel Creek
 Ethel Lake
 (2032) Ethel, Asteroid des Hauptgürtels
 Etel (Begriffsklärung)

sv:ethel